A 31 307-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút-szakasz Pest megyében.

Korábbi útszámozás szerint a 4603-as számozású útból ágazik ki, annak 8. kilométerénél, északkelet felé. (A 2020-ban érvényes állapot szerint az említett útszakaszt időközben önkormányzati útnak minősítették vissza.) Kezdeti szakasza a Kossuth Lajos utca nevet viseli, majd bő 500 méter után északnyugat felé fordul, és az Állomás utca nevet veszi fel. Üllő vasútállomás térségében ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 710 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31307